Becker Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Becker Township (Cass County, Minnesota)
 Becker Township (Sherburne County, Minnesota)
 Becker Township (South Dakota)